Krzysztof Jasiewicz ist der Name folgender Personen: 

* Krzysztof Jasiewicz (Soziologe) (* 1949), polnisch-US-amerikanischer Soziologe und Hochschullehrer
 Krzysztof Jasiewicz (Historiker) (* 1952), polnischer Historiker und Politikwissenschaftler